Пико́вский () — русская фамилия и топоним.

 Пиковский, Александр Александрович (ум. 2021) — советский, российский экономист, доктор экономических наук, профессор Новгородского государственного университета.
 Пиковский, Аркадий Самуилович — советский, российский учёный.
 Пиковский, Владимир Яковлевич — полковник, командир (1916-1917) Апшеронского 81-го пехотного полка.
 Пиковский, Давид Львович (1923−2002) — советский, российский хирург.
 Пиковский, Илья Львович (1932) — советский, украинский писатель.
 Пиковский, Павел Александрович (1989) — российский музыкант и поэт.
 Пиковский, Самуил Александрович — советский изобретатель.
 Пиковский, Юрий Борисович — российский психолог.
 Пиковский, Юрий Иосифович — российский геолог.

 Деревня Пиковская — ныне Дороничи, посёлок в Кирове.
 Пиковская волость — административная единица в составе Винницкого уезда (1795—1923) Подольской губернии.
 Пиковская инородная волость — административная единица в составе Томской губернии в начале XX века.

См. также 
 Пиковский Ёган — река в Томской области России, правый приток Оби.
 Пиковский сельсовет — сельское поселение в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Пиковская Слободка — село на Украине.
 Пиков
 Пиково — название населённых пунктов в России.

Примечания